Тарнов () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Гюстров. Подчиняется управлению Бютцов Ланд. Население составляет 1204 человек (2009); в 2003 г. — 1330. Занимает площадь 40,49 км². Официальный код — 13 0 53 086.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании